Појам Англо-француски рат може да се односи на:
 Англо-француски рат (1213—1214),
 Англо-француски рат (1294—1303),
 Англо-француски рат (1512—1514),
 Англо-француски рат (1627—1629),
 Англо-француски рат (1778—1783),